Lost City o The Lost City ("(la) città perduta" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La città perduta (The Lost City) – serial del 1920 diretto da E.A. Martin 
 La città perduta (The Lost City) – film del 1935 diretto da Harry Revier
 The Lost City – film del 2005 diretto da Andy García
 The Lost City – film del 2022 diretto da Aaron e Adam Nee

Geografia 
 Lost City – ecosistema dell'Oceano Atlantico
 Lost City – census-designated place della Contea di Cherokee, Oklahoma (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 La città perduta (Lost City) – romanzo di Clive Cussler del 2004

Televisione 
 Città perduta (Lost City) – episodio diviso in due parti della settima stagione di Stargate SG-1